Kerr kan syfta på:

 Kerreffekt – en optisk effekt
 Kerrmetrik – en exakt lösning till Einsteins fältekvationer
 Kerrs Pink – en potatissort

Personer
 Kerr (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Kerr (namn) – ett mansnamn och personer med namnet
 Kerr (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer

Geografi

Antarktis 

 Kerr Point, 
 Cape Kerr, 
 Mount Kerr, Antarktis, 
 Kerr Inlet

Australien 

 Kerr Islet, ö, Queensland,

USA 
 Kerr County, Texas

Se även
 Mount Kerr – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar